Мая (Мамаджан) Кулиева (; 1 мая 1920, аул Безмеин, Туркестанская АССР, РСФСР — 27 апреля 2018, Ашхабад, Туркменистан) — советская, туркменская оперная певица (сопрано), актриса. Герой Туркменистана (2008). Народная артистка СССР (1955).

Биография 
Родилась в ауле Безмеин (ныне в черте Ашхабада, Туркменистан).

Рано потеряла родителей. Воспитывалась в детском доме.

В 1936—1938 годах училась в женском педагогическом училище. Её подругой по училищу была А. Аннакулиева, впоследствии известная певица, народная артистка СССР.

Летом 1937 года выступила на Республиканском смотре художественной самодеятельности в Ашхабаде с песней «Гарибым», после чего была рекомендована для учёбы на туркменском отделении Московской консерватории, где и училась в 1938—1941 годах вместе с В. Мухатовым, А. Кулиевым и Х. Аллануровым, впоследствии народными артистами СССР.

С 1941 года — оперная певица, солистка Туркменского театра оперы и балета им. Махтумкули (ныне Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули) (Ашхабад), в 1992—2001 годах — главный режиссёр, режиссёр-постановщик театра. Выступала на сцене Большого театра в Москве.

Первая туркменская исполнительница европейского оперного репертуара. Также выступала на концертах и снималась в кино.

После смерти первого президента Туркменистана С. Ниязова в 2006 году и начала возрождения оперного искусства в стране ставила в театре оперные спектакли, в том числе «Шасенем и Гариб» А. Шапошникова и Д. Овезова и «Лейли и Меджнун» Ю. Мейтуса и Д. Овезова. С 2010 года — драматическая актриса Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули.

Депутат Верховного Совета Туркменской ССР 2-4-го созывов (заместитель председателя ВС Туркменской ССР (1955—1958)). Член ЦК КП Туркмении (1954—1959).

Скончалась Мая Кулиева в Ашхабаде 27 апреля (по другим источникам — 28 апреля) 2018 года. Похоронена на кладбище в посёлке (жилой массив) Чоганлы, в северной части Ашхабада.

Семья 
 Муж — Ходжа-Дурды Аннаев (1918—2000), оперный певец, солист Туркменского театра оперы и балета имени Махтумкули. Народный артист Туркменской ССР (1964).
 Дочь — Махым Аннаева (р. 1942), доцент кафедры русской филологии Туркменского государственного университета
 Сын — Батыр Аннаев (1949—2006)
 Внучка — Лейла Аннаева (р. 1976), кандидат медицинских наук, директор косметологической клиники Masterliness (Киев, Украина).

Награды и звания 
 Герой Туркменистана (2008) — за особо выдающиеся заслуги перед независимым, постоянно нейтральным государством и его отважным народом, большой личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, огромные творческие успехи, большую работу по воспитанию молодого поколения
 Заслуженная артистка Туркменской ССР (1943)
 Народная артистка Туркменской ССР (1952)
 Народная артистка СССР (1955) — за выдающиеся заслуги в развитии советского искусства и в связи с декадой туркменской литературы и искусства в гор. Москве
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов (1980) — за заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «20 лет Независимости Туркменистана»
 Медаль «25 лет Независимости Туркменистана»
 Медаль «Махтумкули Фраги»
 Медаль «Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan»
 Лауреат конкурса Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry» (2007).

Оперные партии 
  — «Зохре и Тахир» А. Шапошникова и В. Мухатова — Зохре и Махым
  — «Сона» А. Агаджикова — Сона
 «Шасенем и Гариб» А. Шапошникова и Д. Овезова — Шасенем
 «Айна» А. Шапошникова и Д. Овезова — Айна
 «Юсуп и Ахмет» А. Кулиева и Б. Шехтера
 «Абадан» Ю. Мейтуса и А. Кулиева — Абадан
 «Лейли и Меджнун» Ю. Мейтуса и Д. Овезова — Лейли
 «Роза и соловей» А. Шапошникова — Гунчаби
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова — Марфа
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Татьяна
 «Фауст» Ш. Гуно — Маргарита
 «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини — Чио-Чио-сан
 «Кармен» Ж. Бизе — Микаэла
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Недда

Фильмография 
  — Волшебный кристалл (музыкальный фильм)
  — Сын пастуха — Шекер, актриса оперного театра
  — Время по солнцу — мать Бахар
  — Личная жизнь королевы

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.turkmenistaninfo.ru/?page_id=6&type=article&elem_id=page_6/magazine_75/628&lang_id=ru

Персоналии:Туркменский театр оперы и балета им. Махтумкули
Заслуженные артисты Туркменской ССР
Народные артисты Туркменской ССР
Сопрано
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Туркменистана
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 4-го созыва
Члены ЦК КП Туркменской ССР
Награждённые медалью «Махтумкули Фраги»
Похороненные в Ашхабаде